Дворец культуры и дружбы — это самый большой культурный центр Ханоя, столицы Вьетнама. Находится на Рабочей площади. Дворец был возведен в качестве подарка торговому совету Вьетнама от торгового совета СССР.

Строительство здания было начато 5 ноября 1978 года, а завершено 1 сентября 1985 года. В строительстве дворца принимал участие советский архитектор Гарольд Исакович, ранее участвовавший в строительстве Мавзолея Хо Ши Мина
.
Комплекс дворца состоит из трех основных зданий, размещающих 120 залов. Территориально дворец занимает 3,2 Га. Первым зданием является театральный павильон, оборудованный двумя залами и крутящейся сценой. Один из залов рассчитан на 1256 человек, второй – на 375 человек. За театральным павильоном находится учебный павильон. Здесь размещается библиотека и помещения для проведения конференций и мастер-классов, а также для деятельности клубов. Оба этих павильона соединяет научно-технический павильон.

Регулярно во Дворце Дружбы проходят разнообразные мероприятия, такие, как показ мод, театральные постановки, конкурсы красоты и многое другое.

Примечания 

Здания и сооружения Ханоя
Культура Ханоя
Здания и сооружения, заложенные в 1978 году
Здания и сооружения, построенные в 1985 году
Ханой
Появились в 1985 году во Вьетнаме